Nikołaj Żerdiew (1911-1942), lotnik
 Nikołaj Żerdiew (1984-), hokeista